El término vector puede aludir, en esta enciclopedia, a alguno de los siguientes artículos:

En física 
 vector, una herramienta geométrica utilizada para representar una magnitud física orientada; es decir, se utiliza para asimilar la fuerza-velocidad del desplazamiento de un cuerpo en cierta parte de su trayectoria;

En matemática

En álgebra lineal
 vector, todo elemento de un espacio vectorial;

En biología 
 vector biológico, un agente de tipo orgánico que sirve como medio de transmisión;
 vector epidemiológico, un organismo capaz de portar y transmitir un agente infeccioso;
 vector genético, un agente u organismo que porta un gen extraño o modificado y que se utiliza para transferir material genético a otra célula;
 vector viral, un virus inestable modificado que permite introducir material genético exógeno en el núcleo de una célula;

En informática y computación 
 vector de datos, un conjunto de variables del mismo tipo cuyo acceso se realiza por índices;
 vector de interrupciones, el registro que apunta a la dirección en memoria del gestor de la interrupción;
 VectorLinux, un sistema operativo, con distribución de GNU/Linux basado en Slackware;

En otros contextos 
 vector o lanzadera espacial, el vehículo de lanzamiento espacial;
 vector energético, una forma de almacenar la energía obtenida de otra fuente durante períodos prolongados para su uso posterior.